Гнёт — многозначный термин.

 Гнёт — специальный предмет, обладающий заданной массой, и применяемый в качестве груза при солении и квашении овощей и фруктов.
 Гнёт — нечто угнетающее, подавляющее рост, развитие (см. Иго).
 Гнёт — шест или тонкое бревно, которое кладется поверх сена, или снопов, для их лучшей увязки при транспортировке.
 Гнёт — жердь или слега, накладываемая поперек ската крыши, устроенной из драни или теса, в крестьянских постройках, она прикрепляется («пришивается») деревянными гвоздями, вколачиваемыми в одну из слег — «решетину», на которых лежит крыша.

Примечания